Niemcy:
 Berlin-Grünau – dzielnica Berlina
 Berlin-Grünau – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Grünau